Украина участвовала в конкурсе 2 раз, но ни разу не смогла пробиться в финал. Дебют страны состоялся в конкурсе 2008 года.

Украина подтверждала свое возвращение на конкурс 2020 года, однако конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19. На конкурс 2022 года страна не вернулась.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Примечания 

Евровидение (конкурс молодых музыкантов)